Fermi peut désigner :
 Le physicien italien Enrico Fermi, qui a donné son nom à :
 L'unité de longueur fermi, dont la dénomination moderne est le femtomètre ;  =  ;
 Le paradoxe de Fermi, relatif à la non observation d'intelligences extraterrestres ;
 Le Paradoxe de Fermi, roman de Jean-Pierre Boudine
 Une estimation de Fermi, un genre de problème destiné à trouver une bonne approximation d'une quantité difficile à évaluer directement ;
 Le prix Enrico-Fermi, un prix scientifique décerné par le département de l'Énergie des États-Unis ;
 Le prix Enrico-Fermi de la  ;
 L'énergie de Fermi, en mécanique quantique, qui détermine si certains effets quantiques sont ou non négligeables en fonction de la température ;
 Le niveau de Fermi, notion proche de la précédente mais pour le potentiel chimique des fermions ;
 Le liquide de Fermi, un liquide possédant certaines propriétés ;
 L'accélération de Fermi, un mécanisme d'accélération de particules au voisinage d'une onde de choc en astrophysique ;
 Fermi Gamma-ray Space Telescope, un télescope spatial destiné à l'étude des rayons gamma (anciennement appelé GLAST) ;
 Fermi, un cratère lunaire ;
 (8103) Fermi, un astéroïde ;
 Fermi, une architecture de cartes graphiques de la société NVidia ;
 Fermi, une station du métro de Turin.
 Gianni Fermi (1959 - 2019)  arbitre italien en rink hockey.

Voir aussi 
 Le Fermiac